Likodra (rivier) - rivier in Servië
 Likodra (Krupanj) - plaats in Servië